Carlos Terán – calciatore colombiano
 Carlos Terán – giocatore di baseball italiano